Puchar Świata w snowboardzie w sezonie 1994/1995 to 1. edycja tej imprezy. Cykl rozpoczął się 24 listopada 1994 roku w austriackiej miejscowości Zell am See. Ostatnie zawody sezonu odbyły się natomiast 26 lutego 1995 roku w kanadyjskim Calgary. Zawody rozgrywano w czterech konkurencjach: gigant, slalom, halfpipe i PAR (łączna klasyfikacja slalomu równoległego i giganta równoległego). Nie prowadzono klasyfikacji generalnej.

Puchar Świata rozegrany został w 7 krajach i 9 miastach na 3 kontynentach. Najwięcej konkursów (6) rozegranych zostało w USA.

Konkurencje 
 slalom równoległy (PSL) 
 gigant równoległy (PGS)
 gigant
 slalom
 halfpipe

Mężczyźni

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacje

Kobiety

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacje

Linki zewnętrzne 
 Program zawodów
 Klasyfikacje mężczyzn
 Klasyfikacje kobiet

1994 w sportach zimowych
1995 w sportach zimowych
Puchar Świata w snowboardzie